|-
| 83801 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83802 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83803 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83804 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83805 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83806 - || || 14 d'octubre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83807 - || || 14 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83808 - || || 15 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83809 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83810 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83811 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83812 - || || 15 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83813 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83814 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83815 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83816 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83817 - || || 15 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83818 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83819 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83820 - || || 17 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83821 - || || 18 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83822 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83823 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83824 - || || 25 d'octubre, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83825 - || || 16 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83826 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83827 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83828 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83829 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83830 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83831 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83832 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83833 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83834 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83835 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83836 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83837 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83838 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83839 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83840 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83841 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83842 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83843 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83844 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83845 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83846 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83847 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83848 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83849 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83850 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83851 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83852 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83853 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83854 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83855 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83856 - || || 16 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83857 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83858 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83859 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83860 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83861 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83862 - || || 16 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83863 - || || 17 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83864 - || || 20 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83865 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83866 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83867 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83868 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83869 - || || 20 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83870 - || || 25 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83871 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83872 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83873 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83874 - || || 19 d'octubre, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83875 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83876 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83877 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83878 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83879 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83880 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83881 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83882 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83883 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83884 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83885 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83886 - || || 22 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83887 - || || 28 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83888 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83889 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83890 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83891 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83892 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83893 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83894 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83895 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83896 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83897 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83898 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83899 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83900 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3